Portezuelo puede referirse a:

Portezuelo (Catamarca), localidad de la provincia de Catamarca (Argentina).
Portezuelo (La Rioja), localidad de la provincia de La Rioja (Argentina).
Portezuelo (Chile), comuna de la región de Ñuble (Chile).
Portezuelo (Cáceres), municipio de Extremadura (España).
Portezuelo (Uruguay), playa y balneario del departamento de Maldonado (Uruguay).
Sauce de Portezuelo, playa y balneario del departamento de Maldonado (Uruguay).
Portezuelo (Jalisco), comunidad de La Barca en el estado de Jalisco (México).
Cerro Portezuelo, yacimiento arqueológico en el valle del Anáhuac (México).
Portezuelo (Hidalgo), poblado del Estado de Hidalgo donde comienza/finaliza la carretera "Panamericana" de la República Mexicana.

Otros 
El Portezuelo